Coldham peut se référer à :

Patronyme 
 Alan Coldham (1906 - 1996), joueur de tennis australien ;
  (19XX -), chimiste britannique ;
  (1901 - 1986), joueur de cricket britannique ;
  (1926 - 2012), généalogiste britannique ;

Toponymie 
 Coldham, hameau de la paroisse d'Elm ;
 , bâtiment historique à Bradfield Combust with Stanningfield ;
 , église à Lawshall.

Homonymie de patronyme